Украинская улица () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Михаила Грушевского (улицы 1 Мая) до улицы Сосновая.

Нет примыкающих улиц.

История 
Масановская улица — в честь ныне бывшего села Масаны, что на западной окраине города — проложена в 1930-е годы в период первых пятилеток, когда границы города расширялись в северном направлении.

В 1960 году Масановская улица переименован на Украинская улица.

После вхождения в черту города Чернигова села Александровка 8 июля 1999 года, появилась ещё одна Украинская улица, которая 12 ноября 2002 года была переименована на улицу Черняховского. 

В 2016 году улица Ярослава Галана в бывшем селе Масаны была переименована на Масановскую улицу.

Застройка 
Улица пролегает в западном направлении параллельно улице Кибальчича. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. 

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 818 УКРАЇНСЬКА ВУЛИЦЯ  
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова